Joseph Rene Marcel Pronovost, kanadski hokejist in trener, * 15. junij 1930, Lac-à-la-Tortue, Québec, Kanada, † 26. april 2015, Windsor, Ontario, Kanada.

Pronovost je v ligi NHL odigral 1206 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 88 golov in 257 podaj, ter 134 tekem končnice, na katerih je dosegel osem golov in 23 podaj, v dvajsetih sezonah za kluba Detroit Red Wings in Toronto Maple Leafs med letoma 1950 in 1970. Štirikrat je bil imenovan v idealne postave lige in enajstkrat nastopil na tekmi vseh zvezd lige NHL. Štirikrat je osvojil Stanleyjev pokal z Detroitom, prvič leta 1950, peti naslov pa je osvojil leta 1967 s Torontom. Leta 1978 je bil sprejet v Hokejski hram slavnih lige NHL.

Leta 1969 je pričel trenirati mladinska kluba Hull Olympiques in Windsor Spitfires. V sezoni 1972/73 je bil glavni trener kluba Chicago Cougars v ligi WHA, v ligi NHL je na 104-ih tekmah vodil klub Buffalo Sabres med letoma 1977 in 1978, krajši čas je bil tudi pomočnik v klubu Detroit Red Wings. Pet let je delal v centralnem združenju oglednikov lige NHL, dokler ga kot oglednika leta 1990 ni najel klub New Jersey Devils, s katerim je osvojil še tri Stanleyjeve pokale, zadnjega leta 2003. 53-letni razmak med prvim in zadnjim osvojenim Stanleyjevim pokalom je rekord.

Pregled kariere

|-
| Windsor Spitfires
| OHA Jr.
| 47/48
|
| 33
| 6
| 18
| 24
|
| 61
| 
| 12
| 1
| 3
| 4
|
| 28
|-
| Detroit Auto Club
| IHL
| 47/48
|
| 19
| 5
| 3
| 8
|
| 53
|
|
| 
|
|
|
|
|-
| Windsor Spitfires
| OHA Jr.
| 48/49
|
| 42
| 14
| 23
| 37
|
| 126
| 
| 4
| 1
| 5
| 6
|
| 2
|-
| Detroit Auto Club
| IHL
| 48/49
|
| 9
| 4
| 4
| 8
|
| 25
| 
| 6
| 3
| 1
| 4
|
| 15
|-
| Omaha Knights
| USHL
| 49/50
|
| 69
| 13
| 39
| 52
|
| 100
| 
| 7
| 4
| 9
| 13
|
| 9
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 49/50
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9
| 0
| 1
| 1
|
| 10
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 50/51
|
| 37
| 1
| 6
| 7
|
| 20
| 
| 6
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Indianapolis Capitals
| AHL
| 50/51
|
| 34
| 9
| 23
| 32
|
| 44
| 
|
|
|
|
|
|
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 51/52
|
| 69
| 7
| 11
| 18
|
| 50
| 
| 8
| 0
| 1
| 1
|
| 10
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 52/53
|
| 68
| 8
| 19
| 27
|
| 72
| 
| 6
| 0
| 0
| 0
|
| 6
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 53/54
|
| 57
| 6
| 12
| 18
|
| 50
| 
| 12
| 2
| 3
| 5
|
| 12
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 54/55
|
| 70
| 9
| 25
| 34
|
| 90
| 
| 11
| 1
| 2
| 3
|
| 6
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 55/56
|
| 68
| 4
| 13
| 17
|
| 46
| 
| 10
| 0
| 2
| 2
|
| 8
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 56/57
|
| 70
| 7
| 9
| 16
|
| 38
| 
| 5
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 57/58
|
| 62
| 2
| 18
| 20
|
| 52
| 
| 4
| 0
| 1
| 1
|
| 4
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 58/59
|
| 69
| 11
| 21
| 32
|
| 44
|
| 
|
|
|
|
|
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 59/60
|
| 69
| 7
| 17
| 24
|
| 38
| 
| 6
| 1
| 1
| 2
|
| 2
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 60/61
|
| 70
| 6
| 11
| 17
|
| 44
| 
| 9
| 2
| 3
| 5
|
| 0
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 61/62
|
| 70
| 4
| 14
| 18
|
| 38
|
| 
|
|
|
|
|
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 62/63
|
| 69
| 4
| 9
| 13
|
| 48
| 
| 11
| 1
| 4
| 5
|
| 8
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 63/64
|
| 67
| 3
| 17
| 20
|
| 42
| 
| 14
| 0
| 2
| 2
|
| 14
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 64/65
|
| 68
| 1
| 15
| 16
|
| 45
| 
| 7
| 0
| 3
| 3
|
| 4
|-
| Toronto Maple Leafs
| NHL
| 65/66
|
| 54
| 2
| 8
| 10
|
| 34
| 
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 6
|-
| Toronto Maple Leafs
| NHL
| 66/67
|
| 58
| 2
| 12
| 14
|
| 28
| 
| 12
| 1
| 0
| 1
|
| 8
|-
| Toronto Maple Leafs
| NHL
| 67/68
|
| 70
| 3
| 17
| 20
|
| 48
| 
|
|
|
|
|
|
|-
| Toronto Maple Leafs
| NHL
| 68/69
|
| 34
| 1
| 2
| 3
|
| 20
| 
|
|
|
|
|
|
|-
| Tulsa Oilers
| CHL
| 69/70
|
| 53
| 1
| 16
| 17
|
| 24
| 
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Toronto Maple Leafs
| NHL
| 69/70
|
| 7
| 0
| 1
| 1
|
| 4
| 
|
|
|
|
|
|
|-
| Tulsa Oilers
| CHL
| 70/71
|
| 17
| 0
| 0
| 0
|
| 4
| 
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1482
| bgcolor="#7FFF00" | 140
| bgcolor="#7FFF00" | 383
| bgcolor="#7FFF00" | 523
| bgcolor="#7FFF00" | 
| bgcolor="#7FFF00" | 1288
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 165
| bgcolor="#7FFF00" | 17
| bgcolor="#7FFF00" | 41
| bgcolor="#7FFF00" | 58
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 152
|}

Zunanje povezave
 
 
 

Kanadski hokejski branilci
Hokejisti Windsor Spitfires
Hokejisti Detroit Auto Club
Hokejisti Omaha Knights
Hokejisti Detroit Red Wings
Hokejisti Indianapolis Capitals
Hokejisti Toronto Maple Leafs
Hokejisti Tulsa Oilers
Kanadski hokejski trenerji
Trenerji Buffalo Sabres
Zmagovalci Stanleyjevega pokala